Frey, ván isten a skandináv mitológiában
 Freyja, ván istennő a skandináv mitológiában
 Frey, német eredetű családnév

 Emil Frey AG, svájci járműkereskedelmi cég
 Frey Wille, bécsi ékszerkészítő cég